De Nederlandse familie Kohnstamm:
Dolph Kohnstamm (1937), psycholoog
Jacob Kohnstamm (1949), politicus en bestuurder
Max Kohnstamm (1914-2010), diplomaat en historicus
Philip Kohnstamm (1875-1951), natuurkundige, filosoof en pedagoog
Rita Kohnstamm (1937), psychologe en columniste

Overig persoon:
Thomas Kohnstamm (1975), Amerikaans (reisboeken)schrijver

Overige:
Kohnstammhuis, een gebouw in Amsterdam, voorbeeld van stalinistische architectuur